

Personaggi immaginari 
Lefty – personaggio di Five Nights at Freddy's
Lefty Potrero – personaggio di Tex Willer

Musica 
Lefty – album musicale di Art Garfunkel

Persone 
Lefty Grove – giocatore di baseball statunitense
Lefty Frizzell – musicista statunitense
Lefty Driesell – cestista statunitense